«Isla (de) San Vicente» puede referirse a:

Geografía 
 Isla de San Vicente, en La Coruña, España.
 Isla de San Vicente, en San Vicente y las Granadinas, archipiélago del Caribe.
 Isla de São Vicente, en Cabo Verde, archipiélago atlántico africano.